Amerikai Egyesült Államok
Mahnomen (Mahnomen megye, Minnesota)
Mahnomen (Saint Louis megye, Minnesota)
Mahnomen megye